Osoby o tym nazwisku:
 Antonio Seghezzi – katolicki duchowny
 Luisa Seghezzi – włoska kolarka szosowa